La Copa de Alemania 1970-71 fue la 28.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 32 equipos.

El FC Bayern Munich venció al 1. FC Colonia en la final jugada en el Neckarstadion para ganar la copa nacional por quinta ocasión.

Primera ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1971 results at Fussballdaten.de 
 1971 results at Weltfussball.de 

	

1971
Fútbol en 1970
Fútbol en 1971
Alemania en 1970
Alemania en 1971
Bayern de Múnich